

Родинська сільська рада — сільське поселення, Родинський район, Алтайський край
 Родинська сільська рада — сільське поселення, Шипуновський район, Алтайський край